Молен (, ):

Топонимы 
 Молен (архипелаг) — архипелаг у берегов Бретани.
 Молен (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.
 Молен (Юра) — коммуна во Франции, департамент Юра.

Люди 
 Молен, Джеральд (род. 1935) — американский продюсер и актёр.